Honderd Dagen kan betrekking hebben op:

 Honderd Dagen (1815), de laatste veldtocht van Napoleon in 1815
 Honderd Dagen (school), een (Vlaams) scholierengebruik waarbij de laatstejaarsscholieren vieren dat ze nog maar honderd dagen school moeten lopen (ook wel Chrysostomos genoemd)
 De eerste honderd dagen van het presidentschap van Franklin Delano Roosevelt in 1933
 Het Honderddagenoffensief, het laatste geallieerde offensief tegen Duitsland op het westelijke front in de Eerste Wereldoorlog